Spike Island kan syfta på:

Australien 
1 Spike Island (ö i Australien), Tasmanien,

Indien 
2 Spike Island (ö i Indien), Andamanerna och Nikobarerna,

Irland 
3 Spike Island (ö i Irland), Munster, County Cork, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar